Rinderspacher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rinderspacher (* 1936), deutscher Fagottist und Hochschullehrer
 Ernst Rinderspacher (1879–1949), Schweizer Glasmaler
 Fritz Rinderspacher (1909–1998), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD)
 Jürgen P. Rinderspacher (* 1948), deutscher Sozialwissenschaftler
 Markus Rinderspacher (* 1969), bayerischer Politiker (SPD)